F-35 har flere betydninger:

 Lockheed Martin F-35 Lightning II (Joint Strike Fighter)
 Saab F-35 Draken